Радянское — название населённых пунктов на Украине. В переводе с украинского  — Советское.

Винницкая область 
 Радянское — до 2016 года название села Княжья Криница в Крыжопольском районе.
 Радянское — до 2016 года название села Литинские Хутора в Литинском районе.
 Радянское — до 2016 года название села Нечуевка в Ямпольском районе.

Днепропетровская область 
 Радянское — до 2016 года название села Кильчень в Магдалиновском районе.
 Радянское — до 2016 года название села Вишнёвое в Солонянском районе.

Донецкая область 
 Радянское — село в Тельмановском районе.

Житомирская область 
 Радянское — до 2016 г. название села Романовка в Бердичевском районе.
 Радянское — до 2016 г. название села Вишнёвое в Коростенском районе.

Запорожская область 
 Радянское — бывшее село в Гуляйпольском районе, ликвидировано после 1979 года
 Радянское — до 2016 г. название села Привольное в Запорожском районе.

Киевская область 
 Радянское — до 2016 года название села Сосновка в Переяслав-Хмельницком районе.

Луганская область 
 Радянское — село в Краснодонском районе.

Полтавская область 
 Радянское — до 2016 г. название села Приднепрянское в Кобелякском районе.

Ровненская область 
 Радянское — до 2016 г. название села Пьянное в Млиновском районе.

Сумская область 
 Радянское — до 2016 г. название села Болотышино в Белопольском районе.
 Радянское — бывший посёлок в Бурынском районе, ликвидирован в 1988 году.
 Радянское — до 2016 г. название села Пономаренки в Великописаревском районе.
 Радянское — до 2016 г. название села Слобода в Лебединском районе.
 Радянское — до 2016 г. название посёлка Малая Корчаковка в Сумском районе.

Тернопольская область 
 Радянское — до 2016 г. название села Великие Млыновцы в Кременецком районе.

Харьковская область 
 Радянское — до 2016 г. название села Графское в Волчанском районе.
 Радянское — до 2016 г. название села Родной Край в Изюмском районе.
 Радянское — до 2016 г. название села Степовое в Лозовском районе.

Херсонская область 
 Радянское — до 2016 г. название посёлка Миролюбовка в Белозёрском районе.
 Радянское — до 2016 г. название посёлка Таврийское в Геническом районе.

Хмельницкая область 
 Радянское — до 2016 года название села Иванковцы в Деражнянском районе.

Черниговская область 
 Радянское — до 2016 года название села Слобода в Городнянском районе.